Club Deportivo Argentino hace referencia a dos artículos sobre instituciones deportivas de Argentina:

 Club Deportivo Argentino, de la ciudad de Monte Maíz Córdoba, Argentina;
 Club Deportivo Argentino, de la ciudad de Pehuajó, Buenos Aires, Argentina;